

Sigle 
 Shortest job first – Algoritmo di Scheduling

Codici 
 SJF – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Saint John (Isole Vergini Americane)